Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Arina Rodionova e Storm Sanders hanno battuto Barbara Haas ed Ellen Perez con il punteggio di 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Nao Hibino /  Miyu Kato (primo turno)
  Peng Shuai /  Wang Yafan (semifinale)

 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (primo turno)
 Arina Rodionova /  Storm Sanders (campionesse)

Wildcard 

  Kateryna Bondarenko /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)

 Ng Kwan-yau /  Elina Svitolina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2020